Cet article classe les communes françaises selon leur densité de population.

Les données de population sont les « populations légales des communes en vigueur au  », données issues du recensement 2020 et selon la géographie en vigueur au , publiées par l'Insee le .

Les données de superficie sont issues de l'édition du  du Comparateur de territoires publié par l'Insee.

Catégories 
Sur la base des travaux d'Eurostat, l'Insee a établi une cartographie de la densité des communes françaises. Elles sont réparties entre quatre catégories :
 communes densément peuplées : au moins 50 % de la population est regroupée dans une zone de densité supérieure à , au sein d'une agglomération d'au moins  (cette agglomération peut dépasser les limites de la commune) ;
 communes de densité intermédiaire : au moins 50 % de la population est regroupée dans une zone de densité supérieure à , au sein d'une agglomération d'au moins  (cette agglomération peut dépasser les limites de la commune) ;
 communes peu denses : au moins 50 % de la population est regroupée dans une zone de densité supérieure à , au sein d'une agglomération d'au moins  (cette agglomération peut dépasser les limites de la commune) ;
 communes très peu denses.

Liste des  les plus densément peuplées 
Le tableau ci-dessous présente les  les plus densément peuplées en 2023 (données du recensement de ) classées par ordre décroissant.

Communes de plus de  
Le tableau ci-dessous présente les  de plus de  les plus densément peuplées en 2023 (données du recensement de ) classées par ordre décroissant.

Communes de plus de  et de moins de  
Le tableau ci-dessous présente les  de plus de  et de moins de  les plus densément peuplées en 2023 (données du recensement de ) classées par ordre décroissant.

Notes et références

Voir aussi 
 Liste des communes de France les moins denses

Démographie en France
Densite, plus